Шарашенидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Герасим (Шарашенидзе) (в миру Георгий Ревазович Шарашенидзе; род. 1958) — митрополит Зугдидский и Цаишский, хорепископ Католикос-Патриарха всея Грузии, член Священного Синода Грузинской православной церкви.
 Шарашенидзе, Леван Леванович (1931—2012) — государственный и военный деятель Грузии, глава оборонного ведомства Грузии (1992).